АО «Гражданские самолёты Сухого» (АО «ГСС»; английское наименование: SСАC, Sukhoi Civil Aircraft Company) — бывшая российская компания, занимавшаяся разработкой, производством, маркетингом, обучением лётного персонала, послепродажным обслуживанием, включая поставку запасных частей и оборудования гражданских самолётов.

В настоящее время вошла (на правах филиала "Региональные самолёты") в ПАО "Корпорация "Иркут". Основным видом деятельности компании является производство пассажирских самолётов SSJ 100.

Из-за вторжения России на Украину, компания находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран

История 
Образовано в 2000 году с целью разделения гражданских и военных программ «ОКБ Сухого» (сейчас входит в авиационный холдинг «Сухой»).

Собственники и руководство 
АО «Компания „Сухой“» принадлежит 75 %-1 акция ГСС, «Аления Аэронаутика» — 25 %+1 акция (блокирующий пакет).

В середине января 2008 года президент России В. В. Путин подписал распоряжение, разрешающее итальянской компании Alenia Aeronautica, претендующей на 25 % акций компании, войти в её капитал. В начале апреля 2009 года Alenia выкупила дополнительную эмиссию акций ГСС за $183,1 млн.

Президент АО «Гражданские самолёты Сухого» — Равиль Хакимов (предшественники: Рубцов Александр Иванович; Владислав Евгеньевич Масалов; Камиль Гайнутдинов с 7 сентября 2016 г.; Илья Тарасенко с 31 июля 2014 года; ранее — Андрей Калиновский, Владимир Присяжнюк, Виктор Субботин, Андрей Ильин). Совет директоров компании возглавляет Борис Алешин.

Текущие проекты 
 создание семейства российских региональных самолётов Sukhoi Superjet 100 (ранее Russian Regional Jet) вместимостью 75 и 95 мест;

Показатели деятельности

По РСБУ

По МСФО

Примечания

Ссылки 
 
 БРЕНД. Гражданские самолёты Сухого: «Суперджет»
 О ЗАО ГСС на официальном сайте ОАО «Компания „Сухой“»

Компания Сухой
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину